Агухацератопс () — род птицетазовых динозавров из семейства цератопсид, живших во времена верхнемеловой эпохи ( назад) на территории современных США. Окаменелости были найдены в округе Брустер штата Техас, в формации Агуха (Aguja Formation). Выделен палеонтологами Лукасом, Салливаном и Хантом в 2006 году. Типовой вид Agujaceratops mariscalensis.

Первоначально Лехманом в 1989 году был описан по голотипу P.37.3.086 UTEP как Chasmosaurus mariscalensis. Однако позже, в 2006 году, был рекомбинирован в Agujaceratops mariscalensis Лукасом и коллегами.

В 2016 году Лехман, Вик и Барнес описали второй вид, Agujaceratops mavericus.

Примечания 

Хазмозаврины
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки